Här redovisas Gefle IF:s färdigspelade fotbollsserier genom tiderna publiceras.

Division III Södra Norrland 1954-1955 - slut sö 12 juni 1955

Division III Södra Norrland 1960 - slut sö 16 okt 1960

Division IV Gästrikland 1961 - slut sö 8 okt 1961

Division III Norra Svealand 1962 - slut sö 14 okt 1962

Division III Norra Svealand 1967 - slut sö 22 okt 1967

Division III Södra Norrland 1970 - slut sö 4 okt 1970

Division III Södra Norrland 1977 - slut sö 25 sep 1977

Division III Södra Norrland 1978 - slut sö 24 sep 1978

Gefle IF
Sluttabeller